Пуерто ел Гаљо има више значења:

 Пуерто ел Гаљо (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто ел Гаљо, Манзана Сауседо (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику